Сан Антонио Зарагоза има више значења:

 Сан Антонио Зарагоза (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Зарагоза (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Зарагоза (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Антонио Зарагоза (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику